Pniower ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Pniower (1896–1960), deutscher Gärtner und Landschaftsarchitekt
 Otto Pniower (1859–1932), deutscher Literaturwissenschaftler